Grain (engl. „Korn“) bezeichnet:

 die englische Bezeichnung für das Filmkorn beim chemischen Film 
 GRAIN, eine internationale Nichtregierungsorganisation, die für ökologische Landwirtschaft eintritt
 Grain (Musik), ein 5–20 ms kurzer Klang
 Grain Earth House, ein Souterrain auf Orkney 
 Kurzform für Grain-Whisky oder Kornwhisky nach dem Coffey-Verfahren
 eine englische Gewichtseinheit, siehe Gran (Einheit)
 Grain (Verschlüsselung) eine Stromverschlüsselung

Grain ist der Name folgender geografischer Orte:

 Grain (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grain (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Grain am Berg, Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grain (Gemeinde Mühlen), Ortsteil von Mühlen, Bezirk Murau, Steiermark
 Isle of Grain, England

Grain ist der Familienname folgender Personen:

 Gina Grain (* 1974), kanadische Radrennfahrerin
 Johann Jeremias du Grain († 1756), deutscher Sänger, Organist und Komponist
 Michel Grain (* 1942), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Grein (Begriffsklärung)
 Krain
 Krein
 Crain